Puchar Świata w biathlonie 2020/2021 – 44. edycja zawodów o Puchar Świata w tej dyscyplinie sportu. Sezon rozpoczął się zawodami w biegu indywidualnym 28 listopada w fińskim Kontiolahti. Starty zakończyły się biegami masowymi 21 marca w Östersund.

Tytułów sprzed roku bronili Włoszka Dorothea Wierer oraz Norweg Johannes Thingnes Bø.

W sezonie 2020/2021 w końcowej klasyfikacji generalnej obowiązywała zasada, według której każdemu zawodnikowi od sumy punktów z całego sezonu odejmuje się punkty za 4 najgorsze jego rezultaty w sezonie, co obejmuje również zawody, w których zawodnik nie startował, w których nie zdobył punktów lub których nie ukończył.

Kalendarz zawodów 
.

  Kontiolahti (27–29 listopada 2020)
  Kontiolahti (30 listopada–6 grudnia 2020)
  Hochfilzen (7–13 grudnia 2020)
  Hochfilzen (14–20 grudnia 2020)
  Oberhof (4–10 stycznia 2021)
  Oberhof (11–17 stycznia 2021)
  Rasen-Antholz (18–24 stycznia 2021)
  Pokljuka (9–21 lutego 2021, mistrzostwa świata)
  Nové Město na Moravě (1–7 marca 2021)
  Nové Město na Moravě (8–14 marca 2021)
  Oslo/Holmenkollen (16–21 marca 2021)
  Östersund (16–21 marca 2021)

Kalendarz

Mężczyźni

Kobiety

Miksty

Klasyfikacje

Kobiety

Mężczyźni

Sztafety mieszane

Wyniki Polaków

Indywidualne 
Kobiety

Mężczyźni

Drużynowe 
Kobiety

Mężczyźni

Sztafety mieszane

Pojedyncze sztafety mieszane

Uwagi

Przypisy 

Puchar Świata w biathlonie 2020/2021